Moulay Bouchta är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Taounate och regionen Taza-Al Hoceïma-Taounate, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Moulay Bouchta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Moulay Bouchta är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Moulay Bouchta ligger uppe på en höjd. Runt Moulay Bouchta är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ghouazi,  km väster om Moulay Bouchta. Trakten runt Moulay Bouchta består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Taza-Al Hoceïma-Taounate